Ayo Akinola (2000-), joueur américain de soccer ;
 Modupe Akinola, psychologue américaine ;
 Peter Akinola (1944-), évêque anglican du Nigéria ;
 Segun Akinola (1993-), compositeur anglais de télévision et de documentaires ;
 Yewande Akinola (1984-), ingénieure nigériane.